Рикман — фамилия. Известные носители:

 Рикман, Алан (1946—2016) — британский актёр театра и кино, актёр озвучивания, режиссёр.
 Рикман, Вячеслав Викторович (1896—1972) — лауреат Сталинской премии 1-й степени, похоронен на Даниловском кладбище.
 Рикман, Иван Севастьянович — новгородский и виленский губернатор.
 Рикман, Пётр Иванович (1790—1845) — тайный советник, член Совета Министерства Иностранных Дел.
 Рикман, Эммануил Абрамович (1923—1987) — молдавский и российский советский археолог и этнограф, доктор исторических наук.

Примечания